Елена Дементьева — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Жюстин Энен — не защищала свой титул.

Посев 

  Серена Уильямс  (Полуфинал)
  Динара Сафина (Финал)
  Елена Дементьева (Титул)
  Вера Звонарёва (Отказ)

  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал, отказ)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Каролина Возняцки ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Medibank International 2009